Asszony a viharban, Rouben Mamoulian 1937-es filmje
 Asszony a viharban, Málnay Levente 1974-es tévéfilmje